Сюй Лили (; род. 1 февраля 1981 года, Чифэн, Внутренняя Монголия, Китай) — китайская пауэрлифтерша-паралимпийка. Серебряный призёр летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро и летних Паралимпийских игр 2020 в Токио.

Спортивные результаты

Примечания 

Пауэрлифтеры Китая
Серебряные призёры летних Паралимпийских игр 2016 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2016 года
Серебряные призёры летних Паралимпийских игр 2020 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2020 года